Dans un solide cristallin, on distingue généralement deux types d'états électroniques : d'une part, des états localisés correspondant à des orbitales atomiques des atomes constituant le cristal, et d'autre part des électrons de conduction, itinérants. 

Pour certains cas, cette distinction ne permet pas de décrire correctement les propriétés du matériau. C'est en particulier le cas de matériaux constitués de gros atomes ou d'atomes magnétiques.

Notes et références 

Physique de la matière condensée